Ла Конкиста има више значења:

 Ла Конкиста (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкиста (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкиста (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конкиста (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Конкиста (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику